Shorland peut faire référence à :

Patronymes  
 Francis Shorland (1909–1999), chimiste organique néo-zélandais.

Divers 
 (16599) Shorland, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Médaille Shorland, une distinction scientifique de Nouvelle-Zélande.